Taraba (rzeka)
 Taraba (stan)
 Taraba (ptak)